Dividida em várias etapas, a edição 2002 do Campeonato Brasileiro de Rugby conta com a participação de 8 equipes e uma desistência do Pasteur Athletique Club.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 2002 - Masculino

Tabela de jogos

Ligações externas
 tabela e resultados de 2002

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2002 no Brasil